L'appellation gobe-mouche(s) (substantif masculin) ou gobemouche peut désigner :
 En ornithologie, les gobemouches, plusieurs espèces d'oiseaux appartenant à la famille des Muscicapidae ;
 En botanique, gobe-mouche, nom vulgaire de plantes carnivores, ou au moins en partie (syn. de attrape-mouches);
 Au sens figuré, un homme crédule, niais, badaud ;
 Léonard Gobemouche, pseudonyme d'écriture de François-Jean Willemain d'Abancourt.

Voir aussi 
 Mouche
 Drosera

Notes

Liens externes